Edelweiss должен был стать первым смартфоном на платформе Access Linux Platform.

Устройство было ориентированно преимущественно на российский рынок, его первая презентация состоялась в Москве 23 октября 2008 года. В презентованном телефоне использовался 3,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 480x854.

Впоследствии было решено отказаться от выпуска представленной версии телефона Edelweiss и объединить его проект с проектом по разработке телефона Monolith.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Edelweiss.